Kürti bezeichnet:

 Kürti (Fluss), linker Nebenfluss des Ili in Kasachstan

Kürti oder Kuerti ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kuerti (* 1938), österreichisch-kanadischer Pianist
 Ellen Kürti (1903–nach 1928), deutsch-ungarische Schauspielerin
 Gustav Kürti (Kuerti) (1903–1978), österreichischer Mathematiker und Physiker
 László Kürti (* 1973), US-amerikanischer Chemiker ungarischer Herkunft
 Nicholas Kurti (ungarisch: Kürti Miklós; 1908–1998), ungarisch-britischer Tieftemperaturphysiker

Siehe auch:
 Kurti (Begriffsklärung)
 Curti